

Ґулістон — місто обласного підпорядкування, Согдійська область
 Ґулістон — село, Восейський район, Хатлонська область
 Ґулістон — село, Кахрамонський джамоат, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Ґулістон — село, Мехнатободський джамоат, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Ґулістон — село, Кулобський район, Хатлонська область
 Ґулістон — село, Фархорський район, Хатлонська область

Див. також 
 Ґулістан (значення)